Luru ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Osttimor:

 ein Suco in der Gemeinde Lautém, siehe Luro
 ein Verwaltungsamt und zwei Orte in der Gemeinde Lautém, siehe Luro (Verwaltungsamt)
 ein Ort in der Gemeinde Ainaro, siehe Leolima (Hato-Udo)

Siehe auch:
 Louroux